Langensackbach ist ein Gewässername:

 Langensackbach (Gailbach), rechter Zufluss des Gailbaches im Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Langensackbach (Schrottbach), linker Zufluss des Schrottbaches im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark